Biała (flod) kan syfta på

 Biała (Wisła) – en biflod till Wisla i södra Polen
 Biała (Dunajec) – en biflod till Dunajec i Karpaterna, centrala Polen